Christina Crawford (schrijfster) (1939), Amerikaans schrijfster en actrice.
 Christina Crawford (worstelaarster) (1988), Amerikaans professioneel worstelaar.